X-система () — одна из систем суррогатной записи для эсперанто.

В X-системе буквы с диакритическими знаками заменяются следующим образом:

 ĉ → cx
 ĝ → gx
 ĥ → hx
 ĵ → jx
 ŝ → sx
 ŭ → ux

Достоверных сведений об изобретателе X-системы нет.

X-система была использована в редакторе вики-текста Википедии для автоматической замены суррогатной записи на соответствующие буквы. Но 21 июля 2016 года конвертация была отключена.

В утилите Ek! для Windows, предназначенная для печати на эсперанто, можно выбрать X-систему в качестве системы записи.

Аргументы за X-систему 

 Текст корректно отображается без изменения шрифта браузера.
 Это самый популярный метод суррогата. Буква X отсутствует в алфавите эсперанто, поэтому использование системы не может быть неверно истолковано.
 Проста в использовании.
 Легко доступна для поисковых систем.
 Автоматическая сортировка по алфавиту на эсперанто, например, в Microsoft Excel, работает только в X-системе.

Аргументы против X-системы 

 Не является интернациональной.
 Не может быть понята автоматически.
 Выглядит некрасиво. Например, ĝi ŝanĝiĝas, при записи X-системой, становится gxi sxangxigxas.
 Придаёт странности эсперанто: ни один другой язык не использует букву X таким образом.
 Может вызывать ошибки при использовании в тексте слов других языков. Например, многие французские имена заканчиваются на -ux: Michaux.

Возможные решения проблем 
На практике, большинство проблем связаны с не-интернациональностью сочетания ux. Для их решения, ŭ может заменяться на w, но это решение всё равно не всегда подходит. Наиболее популярное эффективное решение — использование сочетания uxx. Например: Michauxx.

Этот способ явно не красив, но тем не менее довольно распространён в интернете.

См. также 
 H-система

Примечания 

Эсперанто